Giacomo Capuzzi – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Antonio Capuzzi – compositore e violinista italiano